Druhý Grandslamový tenisový turnaj sezóny French Open se v roce 2009 konal ve dnech 24. května až 7. června. Hrál se tradičně na antukových dvorcích Rolanda Garosse v Paříži.

Vítězové 

V mužské dvouhře získal první titul Roger Federer. Stal se tak šestým hráčem historie tenisu, který dokázal zvítězit na všech čtyřech turnajích Grand Slamu a zároveň vyrovnal rekord Peta Samprase v absolutním počtu čtrnácti grandslamů. Dalším rekordem, který zde prodloužil, je 20. grandslamové semifinále v řadě (od roku 2004).

V ženské dvouhře získala svůj první titul na tomto grandslamu (celkově druhý) Světlana Kuzněcovová, která v ruském finále zdolala světovou jedničku Dinaru Safinovou.

V mužské čtyřhře zvítězil česko-indický pár Lukáš Dlouhý a Leander Paes. Pro Lukáše Dlouhého to byl vůbec první grandslamový titul; Leander Paes tady triumfoval již 3x (předchozí tituly 1999, 2001).

V ženské čtyřhře triumfoval španělský pár Anabel Medinová Garriguesová a Virginia Ruanová Pascualová a obhájil vítězství z roku 2008. Pro Anabel to bylo druhé vítězství na tomto grandslamu; Virginie tady zvítězila 6x (předchozí tituly 2001, 2002, 2004, 2005, 2008).

Ve smíšené čtyřhře zvítězil americký pár Liezel Huberová a Bob Bryan. Pro Liezel Huberovou to byl první grandslamový titul ve smíšené čtyřhře; Bob Bryan titul obhájil (v r. 2008 zvítězil s Viktorií Azarenkovou).

Statistiky 
 Nejvíce es:  Roger Federer – 83 /  Serena Williamsová a  Samantha Stosurová – 22
 Nejrychlejší podání:  Fernando Verdasco – 232 km/h /  Venus Williamsová a  Kristina Mladenovicová – 200 km/h
 Nejvíce dvojchyb:  Juan Martín del Potro – 20 /  Maria Šarapovová – 37
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Brian Dabul – 80 % /  Monica Niculescuová – 87 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Roger Federer – 41 /  Světlana Kuzněcovová – 39

Senioři

Dvouhra mužů

Čtyřhra mužů

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Mužská dvouhra 
 Shingo Kunieda -  Stephane Houdet, 6-3, 3-6, 6-3

Ženská dvouhra 
 Esther Vergeerová -  Korie Homanová, 6-2, 7-5

Mužská čtyřhra 
 Stephane Houdet /  Michael Jeremiasz -  Robin Ammerlaan /  Maikel Scheffers, 6-2, 7-5

Ženská čtyřhra 
 Korie Homanová /  Esther Vergeerová -  Annick Sevenansová /  Aniek van Kootová, 6-2, 6-3

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální web turnaje